Lackovič je příjmení více osob:

 Milan Lackovič (* 1960) – slovenský fotbalista
 Otto Lackovič (1927–2008) – český herec slovenského původu